Хит () — город в Ираке, расположен в мухафазе Анбар на берегу реки Евфрат.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 65 метров над уровнем моря.

История 
В — годах в Хите правили эмиры из Бану-Малик, побочной ветви династии Укайлидов.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 
Источник

Города Ирака
Анбар